Németország
Schenefeld, település Schleswig-Holstein tartományban, Pinneberg járásban
Schenefeld, település Schleswig-Holstein tartományban, Steinburg járásban